Chvostek ist der Familienname folgender Personen:

 Annabelle Chvostek (* 1973), kanadische Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Chvostek-Zeichen